Ел Пињал има више значења:

 Ел Пињал (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Пињал (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Пињал (Ајутла де лос Либрес), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Пињал (Сан Бартоло Тутотепек), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Пињал (Виља Пурификасион), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Пињал (Сан Педро Почутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Пињал (Амистлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Пињал (Халпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Пињал (Тамазунчале), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Пињал (Хонута), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Пињал (Косолеакаке), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Пињал (Којутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Пињал (Халтипан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Пињал, Кристобал Патрака (Пахапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Пињал (Плаја Висенте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Пињал (Тамијава), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Пињал (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Пињал (Вега де Алаторе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику